Бесколь — название населённых пунктов в Казахстане:

 Бесколь — село в Алакольском районе Алматинской области.
Бесколь (до 1994 года — Витебск) — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 2020 году.
 Бесколь (до 2009 года — Бишкуль) — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.